Die Birinci Divizionu 2014/15 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans. Sie begann am 5. September 2014 und endete am 27. Mai 2015.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Aufsteiger in die Premyer Liqası 2015/16 waren Zirə FK und PFK Kəpəz als bestplatzierte Vereine mit einer Erstligalizenz. Als sich PFK Simurq Zaqatala aus finanziellen Gründen am 21. Juni 2015 aus der ersten Liga zurückzog, erhielt auch Rəvan Baku FK einen Platz in der Premyer Liqası.

Vereine 
FK Karvan Yevlax wurde aufgelöst. Den freien Ligaplatz erhielt Zirə FK.

Abschlusstabelle

Weblinks 
  Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Birinci Divizion 2014/15 aus rsssf.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15